Margaret Osborne duPont ha battuto in finale Doris Hart 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Osborne duPont (Campionessa)
 Doris Hart (finale)
 Louise Brough (terzo turno)

 Beverly Baker  (Semifinale)
 Pat Canning Todd  (Quarti di finale)
 Shirley Fry  (Quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1950